Lockheed SR-71 Blackbird − samolot dalekiego zwiadu strategicznego
 Honda CBR 1100XX Blackbird − motocykl
 Blackbird (album) − album amerykańskiej rockowej formacji Alter Bridge
 Blackbird (utwór) − piosenka zespołu The Beatles